

Toponyme
Lynchburg désigne plusieurs localités des États-Unis :

 Lynchburg (Caroline du Sud)
 Lynchburg (Mississippi)
 Lynchburg (Missouri)
 Lynchburg (Ohio)
 Lynchburg (Tennessee)
 Lynchburg (Virginie)

Autres 
 Lynchburg Lemonade, un cocktail et long drink.

Homonymie de localités aux États-Unis